est une expression anglaise signifiant « tigre blanc ». Elle peut faire référence à :
 , titre original des Fauves, film américain de Tod Browning sorti en 1923 ;
 , titre anglais du film de guerre-fantastique russe de Karen Shakhnazarov Le Tigre blanc (),  sorti en 2012.
'' titre anglais du film Netflix Le Tigre blanc,  sorti en 2021 tiré du roman best-seller d'Aravind Adiga

Voir aussi